LeTourneau Inc. is een fabrikant van zwaar materieel. Het werd opgericht als R.G. LeTourneau, Inc. in 1929 door Robert Gilmour LeTourneau in Stockton (Californië) voor zowel grondverzet als de bouw van grondverzetmachines. Dit onderdeel valt sinds 2017 onder Komatsu onder de naam P&H. Sinds de jaren 1950 bouwt het bedrijf ook hefplatforms (jackups), maar dit onderdeel valt sinds 2016 onder Keppel Corporation.

Aanloop 
LeTourneau kwam in 1909 in Stockton en werkte daar vanaf 1910 in de Superior Garage waar hij voor de helft eigenaar van werd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werkte hij in de Mare Island Naval Shipyard. Toen hij na de oorlog terugkeerde naar Superior Garage bleek deze failliet. Om zijn deel van de schuld af te betalen, repareerde hij een Holt 75-tractor. De eigenaar vroeg daarna of hij met de tractor en een scraper een stuk land vlak wilde maken.

Hierna kocht hij in 1920 een oude Holt en huurde hij een Schmeiser-scraper. Naast de tractorbestuurder was ook iemand nodig om de scraper te bedienen, een zware taak in stof, lawaai en geschud die niemand langere tijd wilde doen. Uit zijn tijd bij de Mare Island Naval Shipyard kende hij generatoren en elektromotoren die na de oorlog voor dumpprijzen verkocht werden. Hij besloot deze zo aan te passen dat hij alles vanaf de tractor kon bedienen, wat boven verwachting bleek te werken. Hierna volgde echter ander werk, zodat hij de scraper terugbracht, met de gehele uitrusting er nog op. Toen hij later opnieuw een opdracht verkreeg waar hij de scraper voor nodig had, bleek deze al verhuurd. Hierop verkocht hij de generator op zijn eigen tractor aan zijn concurrent. Om zijn eigen opdracht uit te kunnen voeren, installeerde hij opnieuw een generator op zijn tractor en bouwde hij een sleepschraper met onderdelen die hij had in de werkplaats die hij ondertussen begonnen was. Dit was een combinatie van een conventionele schraper en een Fresno-schraper.

Hierna volgde een nieuw ontwerp, de Gondola, waarmee hij van de zomer 1922 tot het voorjaar 1923 aan het werk kon, genoeg geld verdienend om een nieuwe en zwaardere Holt 75 T-8 te kopen. Daarmee kon hij een zwaardere scraper trekken die hij zelf bouwde, de Mountain Mover. Eind 1923 volgde het vierde ontwerp, een zelfrijdende scraper, de Electric Self-Propelled Scraper. Hier gebruikte hij de motor van een oude Locomobile om de elektromotoren aan te drijven, een vroege vorm van benzine-elektrische aandrijving. Deze was echter erg langzaam en na hier bijna twee jaar mee gewerkt te hebben, bouwde hij deze om naar een getrokken versie.

Hierna bouwde hij enkele versies op rupsbanden. Aangezien het geen seriebouw betrof, was verkoop hiervan moeilijk, maar het stelde hem in staat om grotere opdrachten meer als aannemer dan als loonwerker aan te nemen. Zo verkreeg hij in 1926 zijn eerste opdracht, het aanleggen van een weg van Stockton naar Oakland. Nieuwe opdrachten volgden, met nieuwe machines. De mogelijkheden die deze machines boden, trokken nu wel klanten en zo werd R.G. LeTourneau Grading Machinery op 19 november 1929 R.G. LeTourneau, Inc.

R.G. LeTourneau, Inc. 
Met meer opdrachten werd het in 1930 noodzakelijk om een tweede fabriek te openen, wederom in Stockton. In 1931 verkreeg LeTourneau zijn grootste opdracht ooit, de aanleg van de Boulder Highway, een belangrijk onderdeel voor de bouw van de Boulderdam, nu bekend als de Hooverdam. Financieel bracht dit hem echter bijna aan de afgrond en in 1932 besloot LeTourneau om het aannemersdeel af te stoten en zich volledig te richten op het fabricagedeel. Dat jaar introduceerde het bedrijf de Carryall, wat het bedrijf de belangrijkste bouwer van scrapers in de wereld zou maken. Hierin werden de belangrijkste vindingen tot die tijd gecombineerd, waaronder kabelbediening, banden in plaats van stalen wielen, uitwerper en schort. In 1933 introduceerde LeTourneau de Bulldozer en de Angledozer.

LeTourneau baseerde het materieel al op de tractors van Caterpillar, het vroegere Holt, en in 1934 werd dit bezegeld met een overeenkomst waarbij Caterpillar als dealer fungeerde, afgezien van militair materieel. In 1935 werd een fabriek geopend in Peoria in Illinois om de oostelijke markt beter te kunnen bedienen en omdat Caterpillar hier was gevestigd. In 1939 volgde Toccoa in Georgia, in 1941 Rydalmere in Australië, in 1942 Vicksburg in Mississippi en in 1946 Longview in Texas en Stockton-on-Tees in Engeland. De laatste werd vanwege productie- en arbeidsproblemen het jaar daarop alweer gesloten, maar de andere locaties bleken succesvol.

In 1938 introduceerde LeTourneau de Tournapull, een tractor met hogere snelheid dan tot dan gebruikelijk. Deze moest de beperkende factor van de bestaande tractors voor de Carryalls doorbreken. In plaats van rupsbanden, maakte deze gebruik van speciaal door Firestone ontworpen banden op een enkele as en was daarmee sneller en wendbaarder. Aanvankelijke modellen kenden de nodige problemen met vooral de transmissie. LeTourneau zocht samenwerking met Caterpillar, maar directeur Claude Heacock zag niets in het opmerkelijke ontwerp. Hoewel aanvankelijk motoren van Caterpillar gebruikt werden, kwam LeTourneau hiermee op hun terrein. In 1944 kwam dan ook een einde aan de samenwerking en begon ook Caterpillar met de productie van scrapers. In de Tweede Wereldoorlog domineerde LeTourneau echter nog en leverde zo'n 70% van de grondverzetmachines voor het Amerikaanse leger. Ook ontwikkelde het een machine om vliegtuigwrakken snel van de landingsbaan te kunnen verwijderen, de Tournacrane.

In 1946 werd de LeTourneau Technical Institute geopend in Longview waar ingenieurs en monteurs opgeleid werden.

In de jaren 1950 ontwikkelde LeTourneau enkele overland trains, road trains voor offroadgebruik.

LeTourneau-Westinghouse 
In 1950 zette LeTourneau in op de Electric Wheel, een naafmotor. Dit idee was hem bijgebleven sinds de Electric Self-Propelled Scraper uit 1923 die met de techniek van toen echter te langzaam was. De investeringen die nodig waren voor deze dieselelektrische aandrijving droegen waarschijnlijk bij aan de verkoop van het bedrijf in 1953 aan Westinghouse Air Brake Company (WABCO). LeTourneau moest zich vijf jaar onthouden van activiteiten in het grondverzet, maar behield de rechten op de naafmotor.

In 1955 werd J.D. Adams overgenomen door LeTourneau-Westinghouse, waarmee het bedrijf ook beschikte over graders. Dat jaar werd ook de eerste boomstammenlader (log-stacker) geïntroduceerd. Ondanks dat in 1956 begonnen werd met de aanleg van het Interstate Highway System groeide de omzet van LeTourneau-Westinghouse daarna echter nauwelijks. Waar andere bedrijven als Caterpillar een breed assortiment aan konden bieden, kon LeTourneau-Westinghouse dat niet. De producten die wel gevoerd werden, onderscheidden zich daarnaast nauwelijks in de markt, zoals het door General Motors in 1953 overgenomen concurrent Euclid wel deed met ook een beperkt aantal modellen.

In 1967 werd Scoopmobile Company overgenomen, een fabrikant van wielladers. Dit was een poging tot diversificatie, maar bleef zonder effect door de marginale positie van Scoopmobile. In een verdere poging tot diversificatie werd ook een partnerschap aangegaan met Komatsu dat een uitgebreid assortiment had. Ook dit was echter weinig succesvol. Ook werd een straddle carrier geïntroduceerd.

In 1968 werd het moederbedrijf WABCO onderdeel van een overnamestrijd tussen Crane Company en American Standard, waarbij de laatste succesvol was. De naam LeTourneau werd daarna losgelaten ten faveure van WABCO. Dat had daarnaast sinds 1953 de lijn Wabco Haulpak dat haul trucks bouwde, waarvan de grootste de Wabco 3200B was. Deze hadden meer succes dan de scrapers en graders die uiteindelijk uit het programma verdwenen, al hadden de ladderscrapers nog wel succes gehad. In 1984 werd dit onderdeel overgenomen door Dresser Industries en werd in 1988 onderdeel van de joint-venture KDC met Komatsu. In 1994 werd KDC volledig onderdeel van Komatsu dat rond 1998–99 de naam Haulpak uitfaseerde.

Jack-ups 

LeTourneau bood Zapata Offshore aan voor eigen rekening een hefplatform (jack-up) te bouwen met een voorschot van 400.000 dollar. Als het platform niet zou werken, zou Zapata het voorschot terugkrijgen, als het wel zou werken, zou er nog eens 550.000 dollar betaald worden en 38.000 aandelen in Zapata Offshore. Dit aanbod gaf Zapata vertrouwen en zo bouwde LeTourneau in 1955 de Scorpion. Dit was een verbeterde versie van het DeLong-platform waarbij LeTourneau het ponton driehoekig had gemaakt met drie poten voorzien van een open K-vakwerkconstructie. Deze boden voldoende sterkte voor grotere waterdieptes, zonder de golfkrachten te vergroten zoals bij eerdere gesloten spudpalen het geval was. De poten werden daarbij via een tandheugel op en neer gelaten in plaats van met perslucht zoals bij DeLong. De Scorpion werd in 1956 opgeleverd en bleek een groot succes. Daarop werd een tweede platform besteld en deze Vinegaroon werd in 1957 opgeleverd. Het ontwerp werd dat jaar beproefd door orkaan Audrey die beide platforms zonder schade doorstonden.

Electric Diggers 
In 1958 begaf LeTourneau zich naast de jackups weer in het grondverzet, maar mocht de naam LeTourneau daarbij niet meer gebruiken. Hij richtte zich daarbij op het gebruik van de naafmotor in steeds grotere machines, waar hij tussen 1959 en 1966 zo'n dertig verschillende types van bouwde, die geen van allen goed verkochten. De LT-360 Electric Digger uit 1966 was de grootste uit die serie. Ook met kiepwagens wist hij geen succes te boeken. In 1966 kwam het bedrijf in zwaar weer door de slechte resultaten en de landinrichtingprojecten in Peru en Liberia die nooit zelfbedruipend werden. De jackups waren de kurk waar het bedrijf op bleef drijven.

Marathon LeTourneau 
In 1969 overleed LeTourneau en het jaar daarop werd het bedrijf overgenomen door Marathon en werd Marathon LeTourneau genoemd. Het breidde de L-serie van wielladers uit en verkreeg in 1985 de Titan-divisie van General Motors. Dit was een afsplitsing van het eerder door GM verkochte Terex. In 1979 was het al overgenomen door Penn Central dat het onderbracht bij een ander dochterbedrijf, General Cable, wat afgestoten werd in 1992.

Aanvankelijk werden de jackups vooral gebouwd in Vicksburg, afgezien van enkele in licentiebouw. Na de overname door Marathon opende deze ook in Brownsville in Texas een werf waar in eerste instantie enkele halfafzinkbare platforms (semis) werden gebouwd, later ook jackups. In 1988 werd deze werf overgenomen door Allison en McDermott die het in 1990 overdeden aan Far East Levingston Shipbuilding (FELS), onderdeel van Keppel, waarna de werf verderging als AmFELS. Hier werden ook nog jackups in licentie gebouwd.

In 1971 werd ook een werf geopend in Singapore tot het deze in 1985 moest sluiten vanwege de slechte offshoremarkt. In 1972 werd in Schotland de werf van John Brown & Company in Clydebank overgenomen. In 1980 werd deze overgedaan aan Union Industrielle d'Entreprise (UIE) en ook hier werd daarna nog in licentie gebouwd.

In 1983 werd een nieuw model jackup geïntroduceerd, de 116-C, wat een van de meest populaire platforms werd. Ook de Gorilla-serie voor boren in zware omstandigheden volgde dat jaar, met Rowan Companies als grootste klant.

LeTourneau 
In 1994 nam Rowan het bedrijf over van General Cable en veranderde de naam naar LeTourneau Inc., om het in 2006 naar LeTourneau Technologies te veranderen. In 2011 werd het bedrijf verkocht aan Joy Global, dat de divisie Drilling, Marine and Power overdeed aan Cameron International. In 2016 nam Keppel deze divisie over. Daarmee kreeg het de beschikking over de lijn van jackups.

Joy Global werd in 2017 overgenomen door Komatsu dat daarmee de beschikking kreeg over de divisie met grondverzetmachines. Deze worden verkocht onder de naam P&H naar Pawling & Harnischfeger, voorganger van Joy Global.

Constructielijst platforms 
{| class="wikitable sortable" style="margin-right: 1em; margin-bottom: 1em; font-size: 85%;"
! #
! Werf
! Naam
! Eerste eigenaar
! Type
! Ontwerp
! Waterdiepte (voet)
! Pootlengte (voet)
! Bouwjaar
! IMO
|-
| 1
| Vicksburg
| Scorpion
| Zapata
| Jackup
| 1
| 80
| 141
| 30 april 1956
|
|-
| 2
| Vicksburg
| Vinegarroon
| Zapata
| Jackup
| 2
| 80
| 145
| 29 april 1957
|
|-
| 3
| Vicksburg
| Mr. Cap
| Barnwell
| Jackup
| 3
| 80
| 145
| 21 oktober 1957
|
|-
| 4
| Vicksburg
| Deepwater II
| Deepwater
| Jackup
| 4
| 45
| 115
| 15 augustus 1957
|
|-
| 5
| Vicksburg
| Julie Ann
| Dixilyn
| Jackup
| 3
| 80
| 145
| 15 februari 1958
|
|-
| 6
| Vicksburg
| C.E. Thornton
| Reading & Bates
| Jackup
| 6
| 80
| 140
| 15 april 1958
|
|-
| 7
| Vicksburg
| AMDP-1
| Aramco
| Jackup
| 7
| 55
| 103
| 17 februari 1958
|
|-
| 8
| IHI, Akita
| Hakuryu 1
| Japan Drilling
| Jackup
| 3
| 80
| 145
| 8 augustus 1958
|
|-
| 9
| Vicksburg
| Scarabeo
| Saipem
| Jackup
| 9
| 60
| 123
| 15 januari 1959
|
|-
| 10
| Vicksburg
| Elefante
| CPM
| Jackup
| 9
| 60
| 126
| 
|
|-
| 13
| Vicksburg
| Lofco V1001
| Loffland Brothers
| Jackup
| 9
| 110
| 174
| 24 augustus 1960
|
|-
| 14
| Nuovo Pignone, Marina di Carrara
| Gatto Selvatico
| Agip/ Saipem
| Jackup
| 14
| 100
| 179
| 22 november 1960
|
|-
| 15
| Vicksburg
| Jirafa
| CPM
| Ponton
|
|
|
| 9 augustus 1960
|
|-
| 16
| Nuovo Pignone, Marina di Carrara
| Perro Negro
| Saipem
| Jackup
| 14
| 100
| 179
| 20 april 1961
|
|-
| 17
| Nuovo Pignone, Marina di Carrara
| Paguro
| Saipem
| Jackup
| 14
| 140
| 215
| 5 augustus 1963
|
|-
| 21
| Vicksburg
| Dixilyn 250
| Dixilyn
| Jackup
| 21
| 250
| 376
| 20 september 1963
| 8755998
|-
| 22
| Vicksburg
| Maverick I
| Zapata
| Jackup
| 21
| 250
| 376
| 15 april 1964
|
|-
| 23
| CFEM, Rouen
| Neptune 1
| Neptune
| Jackup
| 23
| 165
| 250
| 29 april 1965
| 8752817
|-
| 24
| Vicksburg
| Ocean Master I
| Loffland Brothers
| Jackup
| 300
| 300
| 460
| 23 december 1964
|
|-
| 25
| CFEM, Rouen
| Neptune Gascogne
| Neptune
| Jackup
| 300
| 190
| 354
| 15 december 1965
| 8752867
|-
| 26
| Vicksburg
| Endeavour
| Signal
| Jackup
| 300
| 250
| 394
| 2 april 1965
|
|-
| 27
| Vicksburg
| Penrod 53
| Penrod
| Jackup
| 300
| 300
| 460
| 10 juli 1965
| 8753512
|-
| 28
| Vicksburg
| Mr. Jack
| Reading & Bates
| Jackup
| 300
| 300
| 460
| 22 september 1965
|
|-
| 29
| Vicksburg
| Penrod 54
| Penrod
| Jackup
| 300
| 300
| 365
| 9 december 1965
|
|-
| 30
| Vicksburg
| Penrod 55
| Penrod
| Jackup
| 150
| 150
| 270
| 27 november 1965
|
|-
| 31
| Vicksburg
| Ocean Master II
| Loffland Brothers
| Jackup
| 300
| 300
| 460
| 20 april 1966
|
|-
| 32
| Vicksburg
| Penrod 56
| Penrod
| Jackup
| 300
| 150
| 271
| 6 augustus 1966
| 8757972
|-
| 33
| Vicksburg
| Chaparral
| Zapata
| Jackup
| 300
| 300
| 435
| 21 maart 1966
| 8750704
|-
| 34
| Vicksburg
| Heron
| Zapata
| Jackup
| 150
| 300
| 435
| 15 mei 1966
|
|-
| 35
| Vicksburg
| AMDP-2
| Aramco
| Jackup
| 37
| 212
| 332
| 27 mei 1966
|
|-
| 36
| Vicksburg
| Penrod 57
| Penrod
| Jackup
| 150
| 150
| 270
| 11 januari 1966
| 8756916
|-
| 37
| Vicksburg
| Placid 66
| Placid
| Jackup
| 37
| 120
| 190
| 15 juni 1966
|
|-
| 38
| Vicksburg
| Dixilyn 150
| Dixilyn
| Jackup
| 150
| 150
| 270
| 4 oktober 1966
|
|-
| 39
| Vicksburg
| Topper I
| Crestwave
| Jackup
| 39-C
| 90
| 180
| 16 maart 1967
| 8755716
|-
| 40
| Vicksburg
| Zapata Explorer
| Zapata
| Jackup
| 40
| 250
| 363
| 15 augustus 1967
| 8754346
|-
| 41
| Vicksburg
| Topper II
| Crestwave
| Jackup
| 39-C
| 120
| 221
| 28 januari 1968
|
|-
| 42
| Vicksburg
| Penrod 58
| Penrod
| Jackup
| 42
| 220
| 348
| 15 oktober 1968
| 8753536
|-
| 43
| Vicksburg
| Penrod 59
| Penrod
| Jackup
| 42
| 220
| 348
| 5 februari 1969
| 8753548
|-
| 44
| Davie Shipbuilding, Lévis
| Kenting I
| Kenting
| Jackup
| 44-C
| 150
| 220
| 22 mei 1969
| 8755041
|-
| 45
| Vicksburg
| G.L. Temple
| Reading & Bates
| Jackup
| 45
| 175
| 245
| 15 april 1969
|
|-
| 46
| Vicksburg
| Smackover
| Parker
| Jackup
| 46-C
| 80
| 168
| 15 augustus 1969
|
|-
| 47
| Vicksburg
| Western Star
| Western Oceanic
| Jackup
| 47-C
| 80
| 160
| 5 december 1969
| 8753976
|-
| 48
| Vicksburg
| Rowan Houston
| Rowan
| Jackup
| 52
| 200
| 290
| 14 maart 1970
| 8754592
|-
| 50
| Vicksburg
| Rowan New Orleans
| Rowan
| Jackup
| 52
| 225
| 324
| 29 september 1970
| 8754657
|-
| 51
| Vicksburg
| Western Delta
| Western Oceanic
| Jackup
| 51-C
| 120
| 210
| 19 februari 1971
| 8755584
|-
| 52
| Singapore
| Earl Rowe-San Antonio
| Field
| Jackup
| 52
| 200
| 290
| 10 september 1971
|
|-
| 53
| Vicksburg
| Penrod 60
| Penrod
| Jackup
| 53
| 300
| 410
| 12 augustus 1971
| 8753550
|-
| 54
| Vicksburg
| Zapata Nordic
| Zapata
| Jackup
| 54
| 300
| 440
| 31 maart 1972
|
|-
| 55
| Vicksburg
| Penrod 61
| Penrod
| Jackup
| 53
| 350
| 467
| 23 december 1971
| 8766985
|-
| 56
| Vicksburg
| Penrod 62
| Penrod
| Jackup
| 53
| 350
| 467
| 10 juni 1972
| 8753562
|-
| 57
| Vicksburg
| Mr. Mel
| Fluor
| Jackup
| 53
| 350
| 466
| 30 oktober 1972
| 8753316
|-
| 58
| Brownsville
| Pentagone 82
| Forex Neptune
| Semi
| Pentagone 81
|
|
| 25 oktober 1973
| 7367457
|-
| 59
| Vicksburg
| Topper III
| Crestwave
| Jackup
| 53-C
| 300
| 444
| 30 november 1972
| 8767006
|-
| 60
| Singapore
| Rowan Anchorage
| Rowan
| Jackup
| 52
| 250
| 357
| 22 augustus 1972
| 8754516
|-
| 61
| Vicksburg
| Rowan Texas
| Rowan
| Jackup
| 52
| 225
| 324
| 7 maart 1973
| 8754683
|-
| 62
| Vicksburg
| Ocean King
| Odeco
| Jackup
| 53
| 350
| 466
| 30 juli 1973
| 8753093
|-
| 63
| Singapore
| Key Biscayne
| Key
| Jackup
| 52
| 250
| 357
| 24 augustus 1972
| 8766961
|-
| 64
| Vicksburg
| Key West
| Key
| Jackup
| 53
| 350
| 467
| 7 november 1973
| 8750156
|-
| 65
| Singapore
| Grand Large
| Forex Neptune
| Tender
|
|
|
| 15 september 1972
|
|-
| 66
| Brownsville
| Penrod 71
| Penrod
| Semi
| Penrod 70
|
|
| 11 februari 1975
| 8753653
|-
| 67
| Brownsville
| Penrod 72
| Penrod
| Semi
| Penrod 70
|
|
| 17 september 1975
| 8753665
|-
| 68
| Clydebank
| Penrod 64
| Penrod
| Jackup
| 64
| 250
| 343
| 7 november 1973
| 8753586
|-
| 70
| Singapore
| Margie
| Atwood Oceanics
| Semi
| Zephyr
|
|
| 27 februari 1974
| 8752441
|-
| 71
| Vicksburg
| Demaga
| Reading & Bates
| Jackup
| 64
| 300
| 410
| 8 maart 1974
| 8750687
|-
| 73
| Brownsville
| Penrod 75
| Penrod
| Semi
| Penrod 70
|
|
| 8 augustus 1976
| 8753691
|-
| 75
| Singapore
| Chickamauga
| Atwood Oceanics
| Jackup
| 64
| 300
| 410
| 14 mei 1974
| 8751760
|-
| 901
| Clydebank
| Douglas Carver
| Reading & Bates
| Boorschip
|
|
|
| 14 februari 1975
| 7601712
|-
| 76
| Singapore
| Rig 103
| Santa Fe
| Jackup
| 52-C
| 250
| 357
| 16 augustus 1974
| 8754827
|-
| 77
| Singapore
| F.G. McClintock
| Reading & Bates
| Jackup
| 64
| 300
| 410
| 13 maart 1975
| 8751239
|-
| 78
| Singapore
| Rig 105
| Santa Fe
| Jackup
| 52-C
| 250
| 357
| 28 mei 1975
| 8754839
|-
| 79
| Singapore
| Bob Buschman
| Field
| Jackup
| 52
| 250
| 357
| 5 juli 1974
|
|-
| 80
| Clydebank
| Key Victoria
| Key
| Jackup
| 80
| 200
| 308
| 9 oktober 1974
| 8752178
|-
| 81
| Vicksburg
| Mr. Si
| Fluor
| Jackup
| 64
| 350
| 466
| 16 december 1974
| 8753304
|-
| 82
| Clydebank
| Al Ittihad
| NDC
| Jackup
| 82
| 150
| 267
| 22 april 1975
| 8750053
|-
| 83
| FELS, Singapore
| Trident I
| Forex Neptune
| Jackup
| 82
| 250
| 362
| 7 januari 1975
| 8752740
|-
| 84
| Vicksburg
| Rowan Louisiana
| Rowan
| Jackup
| 84
| 350
| 467
| 21 maart 1975
| 8754619
|-
| 85
| Vicksburg
| Rowan Alaska
| Rowan
| Jackup
| 84
| 300
| 410
| 18 augustus 1975
| 8754504
|-
| 86
| Vicksburg
| Penrod 66
| Penrod
| Jackup
| 84
| 350
| 467
| 2 december 1975
| 8753603
|-
| 87
| Clydebank
| Penrod 65
| Penrod
| Jackup
| 84
| 250
| 344
| 23 september 1975
| 8753598
|-
| 88
| Brownsville
| Shenandoah
| Atwood Oceanics
| Jackup
| 84
| 300
| 410
| 1 december 1975
| 8752104
|-
| 89
| Singapore
| Western Triton I
| Western Oceanic
| Jackup
| 82-C
| 250
| 357
| 27 januari 1976
| 8755663
|-
| 90
| Singapore
| Triton II / Dana
| Western Oceanic / Qatar GPC
| Jackup
| 82-C
| 250
| 357
| 27 juli 1976
| 8750821
|-
| 91
| Vicksburg
| Vicksburg
| Atwood Oceanics
| Jackup
| 84
| 300
| 410
| 9 april 1976
| 8756497
|-
| 92
| Clydebank
| Key Gibraltar
| Key
| Jackup
| 84
| 300
| 410
| 11 februari 1976
| 8752128
|-
| 93
| Brownsville
| Key Largo
| Key
| Jackup
| 84
| 300
| 410
| 22 mei 1976
| 8752142
|-
| 94
| Clydebank
| Penrod 67
| Penrod
| Jackup
| 84
| 210
| 343
| 25 juni 1976
| 8753615
|-
| 95
| Vicksburg
| Penrod 69
| Penrod
| Jackup
| 84
| 350
| 467
| 9 juli 1976
| 8753639
|-
| 96
| Brownsville
| Penrod 68
| Penrod
| Jackup
| 84
| 350
| 467
| 18 oktober 1976
| 8753627
|-
| 97
| Singapore
| Trident II
| Forex Neptune
| Jackup
| 84
| 300
| 410
| 
| 8756356
|-
| 99
| Singapore
| Rowan Fairbanks
| Rowan
| Ponton
|
| 25
|
| 10 oktober 1975
| 8754530
|-
| 100
| Singapore
| Maersk Exerter
| Maersk
| Jackup
| 82
| 250
| 357
| 21 maart 1977
| 8753392
|-
| 114
| Singapore
| Maersk Endurer
| Maersk
| Jackup
| 82
| 250
| 357
| 2 augustus 1977
| 8750326
|-
| 115
| Clydebank
| Al Ghallan
| NDC
| Jackup
| 82
| 150
| 235
| 14 maart 1977
| 8750041
|-
| 116
| Vicksburg
| Rowan Odessa
| Rowan
| Jackup
| 116-S
| 300
| 410
| 11 december 1976
| 8754669
|-
| 117
| Brownsville
| W.D. Kent
| Reading & Bates
| Tender
|
|
|
| 6 juli 1977
| 8763153
|-
| 118
| Singapore
| Tenaga
| Brunei Shell
| Tender
|
|
|
| 8 januari 1978
| 7707346
|-
| 119
| Vicksburg
| Rowan Juneau
| Rowan
| Jackup
| 116-S
| 300
| 410
| 1 augustus 1977
| 8754607
|-
| 120
| Vicksburg
| Penrod 63
| Penrod
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 22 november 1977
| 8753574
|-
| 121
| Clydebank
| Penrod 80
| Penrod
| Jackup
| 116-S
| 210
| 343
| 4 augustus 1978
| 8753732
|-
| 122
| Vicksburg
| Penrod 52
| Penrod
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 22 maart 1978
| 8766973
|-
| 123
| Brownsville
| Texas Star
| Chiles
| Jackup
| 150-44-C
| 150
| 248
| 23 december 1977
| 8753926
|-
| 124
| Vicksburg
| Rowan Fort Worth
| Rowan
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 10 augustus 1978
| 8753926
|-
| 125
| Clydebank
| Penrod 81
| Penrod
| Jackup
| 116-C
| 210
| 343
| 26 juni 1979
| 8753744
|-
| 126
| Brownsville
| Galveston Key
| Key
| Jackup
| 116-S
| 350
| 410
| 27 juli 1978
| 8751241
|-
| 127
| Vicksburg
| Penrod 82
| Penrod
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 10 januari 1979
| 8753756
|-
| 128
| Vicksburg
| Penrod 83
| Penrod
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 3 mei 1979
| 8753768
|-
| 129
| Brownsville
| Mr. Dave
| Fluor
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 8 november 1978
| 8753031
|-
| 130
| Brownsville
| Randolph Yost
| Reading & Bates
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 28 februari 1979
| 8754281
|-
| 131
| Singapore
| Ron Tappmeyer
| Reading & Bates
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 23 oktober 1978
| 8754475
|-
| 132
| Brownsville
| Western Triton II
| Western Oceanic
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 22 juni 1979
| 8755675
|-
| 133
| Singapore
| Trident III
| Forex Neptune
| Jackup
| 116-C
| 125
| 232
| 11 april 1979
| 8756368
|-
| 135
| Singapore
| Transocean V
| Transocean
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 16 augustus 1979
| 8756150
|-
| 136
| Vicksburg
| Keyes 150
| Keyes Drilling
| Jackup
| 150-44-C
| 150
| 248
| 28 juni 1979
| 8752453
|-
| 137
| Brownsville
| Western Triton III
| Western Oceanic
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 2 november 1979
| 8755687
|-
| 138
| Brownsville
| Gulfstream
| Chiles
| Jackup
| 150-44-C
| 150
| 248
| 26 juli 1979
| 8756540
|-
| 139
| Vicksburg
| Western Triton IV
| Western Oceanic
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 5 november 1979
| 8755699
|-
| 140
| Vicksburg
| Rowan Middletown
| Rowan
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 17 april 1980
| 8754621
|-
| 141
| Singapore
| Bohai 8
| COSL
| Jackup
| 82SD
| 250
| 360
| 3 januari 1980
| 8750479
|-
| 142
| Singapore
| Bohai 10
| COSL
| Jackup
| 82SD
| 250
| 360
| 24 maart 1980
| 8750493
|-
| 143
| Davie Shipbuilding, Lévis
| Glomar High Island I
| Global Marine
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 20 juni 1979
| 8751382
|-
| 144
| Brownsville
| Trident IV
| Forex Neptune
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 5 maart 1980
| 8756370
|-
| 145
| Vicksburg
| Rowan Paris
| Rowan
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 10 september 1980
| 8754671
|-
| 146
| Brownsville
| Keyes 250
| Keyes Drilling
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 22 mei 1980
| 8752477
|-
| 147
| Singapore
| W.T. Adams
| Reading & Bates
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 14 juli 1980
| 8756564
|-
| 148
| Davie Shipbuilding, Lévis
| Glomar High Island II
| Global Marine
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 30 november 1979
| 8751394
|-
| 149
| Singapore
| D.R. Stewart
| Reading & Bates
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 15 oktober 1980
| 8750792
|-
| 150
| Clydebank
| Perro Negro 2
| Saipem
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 20 augustus 1980
| 8753902
|-
| 151
| Singapore
| Transocean 6
| Transocean
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 30 maart 1981
| 8756162
|-
| 152
| Brownsville
| Gulfwind
| Chiles
| Jackup
| 150-44-SP
| 150
| 248
| 14 augustus 1980
| 8751590
|-
| 153
| Davie Shipbuilding, Lévis
| Salenergy IV
| Salen Drilling
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 23 mei 1980
| 8752685
|-
| 154
| Vicksburg
| Charles Rowan
| Rowan
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 23 februari 1981
| 8750716
|-
| 155
| Vicksburg
| Arch Rowan
| Rowan
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 2 juli 1981
| 8750211
|-
| 156
| Vicksburg
| Gilbert Rowe
| Rowan
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 6 november 1981
| 8751265
|-
| 157
| Vicksburg
| Cecil Provine
| Rowan
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 22 maart 1982
| 8750699
|-
| 158
| Brownsville
| Key Manhattan
| Key
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 12 december 1980
| 8752154
|-
| 159
| Davie Shipbuilding, Lévis
| Glomar High Island III
| Global Marine
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 5 september 1980
| 8751409
|-
| 160
| Brownsville
| Glomar High Island V
| Global Marine
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 26 februari 1981
| 8751423
|-
| 161
| Brownsville
| Glomar Adriatic I
| Global Marine
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 12 juni 1981
| 8751277
|-
| 162
| Brownsville
| Glomar Adriatic II
| Global Marine
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 9 september 1981
| 8751289
|-
| 163
| Singapore
| Penrod 84
| Penrod
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 1 juli 1981
| 8753770
|-
| 164
| Singapore
| Penrod 85
| Penrod
| Jackup
| 116-C
| 210
| 343
| 26 oktober 1981
| 8753782
|-
| 165
| Brownsville
| Penrod 86
| Penrod
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 4 december 1981
| 8753794
|-
| 166
| Vicksburg
| Penrod 87
| Penrod
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 22 juni 1982
| 8753809
|-
| 167
| Davie Shipbuilding, Lévis
| Glomar High Island IV
| Global Marine
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 2 december 1980
| 8751411
|-
| 168
| Brownsville
| Penrod 88
| Penrod
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 22 maart 1982
| 8753811
|-
| 169
| Brownsville
| Penrod 90
| Penrod
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 18 juni 1982
| 8753835
|-
| 170
| Vicksburg
| Penrod 89
| Penrod
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 6 oktober 1982
| 8753823
|-
| 171
| Vicksburg
| Penrod 91
| Penrod
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 14 januari 1983
| 8751722
|-
| 172
| Davie Shipbuilding, Lévis
| Glomar High Island VI
| Global Marine
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 15 juli 1981
| 8751435
|-
| 173
| Davie Shipbuilding, Lévis
| Petrobras VI
| Petrobras
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 20 augustus 1982
| 8753990
|-
| 174
| Singapore
| Key Singapore
| Key
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 1 maart 1982
| 8752166
|-
| 175
| Vicksburg
| Rowan Halifax
| Rowan
| Jackup
| 116-C
| 210
| 343
| 29 december 1982
| 8754580
|-
| 176
| Singapore
| Penrod 92
| Penrod
| Jackup
| 116-C
| 210
| 343
| 14 juli 1982
| 8753847
|-
| 177
| Singapore
| Penrod 93
| Penrod
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 4 oktober 1982
| 8753859
|-
| 178
| UIE, Clydebank
| Uxmal
| Permargo
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 21 juli 1981
| 8756473
|-
| 179
| Davie Shipbuilding, Lévis
| Glomar High Island VII
| Global Marine
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 30 april 1982
| 8751447
|-
| 180
| Davie Shipbuilding, Lévis
| Glomar Adriatic III
| Global Marine
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 2 september 1982
| 8751291
|-
| 181
| Singapore
| Transocean No. 7
| Transocean
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 26 januari 1983
| 8756174
|-
| 182
| Brownsville
| Seabee
| Chiles
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 20 december 1982
| 8752013
|-
| 183
| UIE, Clydebank
| Chichen Itza
| Permargo
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 25 maart 1982
| 8750728
|-
| 185
| Singapore
| Glomar Adriatic IV
| Global Marine
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 18 mei 1983
| 8751306
|-
| 186
| Vicksburg
| Glomar High Island VIII
| Global Marine
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 12 november 1982
| 8751459
|-
| 187
| Vicksburg
| Zacateca
| Perforadora Central
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 15 september 1983
| 8766923
|-
| 188
| UIE, Clydebank
| Morecambe Flame
| British Gas
| Jackup
| 116-C
| 200
| 310
| 25 maart 1983
| 8752635
|-
| 192
| Euroasia Shipyard, Hongkong
| Santa Fe Rig 141
| Santa Fe
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 14 oktober 1982
| 8754920
|-
| 195
| Euroasia Shipyard, Hongkong
| Glomar Adriatic VIII
| Global Marine
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 31 maart 1983
| 8751318
|-
| 196
| Vicksburg
| Glomar High Island IX
| Global Marine
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 17 juni 1983
| 8751461
|-
| 198
| Singapore
| Tiga Kali
| Petrodril
| Tender
|
|
|
| 11 augustus 1982
| 8763531
|-
| 199
| Singapore
| Rowan California
| Rowan
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 1 november 1983
| 8754528
|-
| 200
| Vicksburg
| Rowan Gorilla I
| Rowan
| Jackup
| Gorilla
| 350
| 504
| 15 december 1983
| 8766868
|-
| 202
| Vicksburg
| Rowan Gorilla III
| Rowan
| Jackup
| Gorilla
| 450
| 605
| 15 november 1985
| 8754566
|-
| 203
| Singapore
| Rowan Gorilla II| Rowan
| Jackup
| Gorilla
| 350
| 504
| 19 oktober 1984
| 8754554
|-
| 205
| Vicksburg
| Rowan Gorilla IV| Rowan
| Jackup
| Gorilla
| 350
| 504
| 7 november 1986
| 8754578
|-
| 209
| Euroasia Shipyard, Hongkong
| Al Baz| CMS
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 8 augustus 1983
|
|-
| 210
| UIE, Clydebank
| Bay Driller| British Gas
| Jackup
| 116-C
| 200
| 310
| 8 maart 1983
| 8750314
|-
| 211
| Singapore
| Sungei Bulan| Middle East-Lampera
| Ponton
|
|
|
| 25 maart 1982
| 7404059
|-
| 212
| Brownsville
| Glomar Baltic I| Global Marine
| Jackup
| Super 300
| 350
| 515
| 22 december 1983
| 8751344
|-
| 213
| Brownsville
| Penrod 98| Penrod
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 24 december 1984
| 8752594
|-
| 214
| Brownsville
| Penrod 99| Penrod
| Jackup
| 82SD-C
| 250
| 360
| 6 mei 1985
| 8753885
|-
| 215
| UIE, Clydebank
| Mr. Mac| Transworld
| Jackup
| Gorilla
| 350
| 504
| 2 februari 1987
| 8752661
|-
| 216
| Vicksburg
| Compact Driller| Santa Fe
| Jackup
| 116-C
| 300
| 410
| 2 maart 1992
| 8762848
|-
| B286
| Bollinger, Lockport
| lrish Sea Pioneer| Halliburton
| Liftboot
|
| 150
| 241
| 
| 9121728
|-
| 217
| AmFELS, Brownsville
| Chiles Columbus| Chiles
| Jackup
| Super 116
| 350
| 511
| 26 mei 1999
| 8764420
|-
| 219
| Vicksburg
| Rowan Gorilla V| Rowan
| Jackup
| Super Gorilla
| 400
| 574
| 15 november 1998
| 8764262
|-
| 220
| Vicksburg
| Rowan Gorilla VI| Rowan
| Jackup
| Super Gorilla
| 400
| 644
| 21 juni 2000
| 8764078
|-
| 221
| Vicksburg
| Rowan Gorilla VII| Rowan
| Jackup
| Super Gorilla
| 400
| 574
| 10 december 2001
| 8765096
|-
| 222
| TDI-Halter, Pascagoula
| Tonala| Perforadora Central
| Jackup
| Super 116
| 350
| 477
| 21 januari 2000
| 8764523
|-
| 223
| AmFELS, Brownsville
| Chiles Magellan| Chiles
| Jackup
| Super 116
| 375
| 544
| 27 oktober 1999
| 8764626
|-
| 224
| Vicksburg
| Bob Palmer| Rowan
| Jackup
| Super Gorilla XL
| 550
| 713
| 18 augustus 2003
| 8765436
|-
| 225
| Vicksburg
| Scooter Yeargain| Rowan
| Jackup
| Tarzan
| 300
| 445
| 1 april 2004
| 8765448
|-
| 226
| Vicksburg
| Bob Keller| Rowan
| Jackup
| Tarzan
| 300
| 445
| 29 juli 2005
| 8765450
|-
| 227
| Vicksburg
| Hank Boswell| Rowan
| Jackup
| Tarzan
| 300
| 445
| 15 september 2006
| 8765462
|-
| 228
| Sabine Pass
| J.P. Bussell| Rowan
| Jackup
| Tarzan
| 300
| 445
| 17 november 2008
| 8765474
|-
| 229
| Vicksburg
| Dredge Goetz| USACE
| Baggerponton
|
|
|
| 18 juni 2005
|
|-
| 230
| SHG, Qinhuangdao
| Shengli No. 4| Shengli (CNPC)
| Liftboot
|
| 66
| 180
| 26 mei 2007
|
|-
| 232
| Vicksburg
| Panuco| Perforadora Central
| Jackup
| Super 116E
| 375
| 511
| 18 juni 2007
| 8768701
|-
| 233
| AmFELS, Brownsville
| Offshore Courageous| Scorpion Offshore
| Jackup
| Super 116
| 350
| 477
| 30 mei 2007
| 8768452
|-
| 234
| AmFELS, Brownsville
| Offshore Resolute| Scorpion Offshore
| Jackup
| Super 116
| 350
| 477
| 5 mei 2008
| 8768476
|-
| 235
| BSIC, Qingdao
| CPOE 63| CPOE
| Liftboot
|
| 66
| 206
| 22 januari 2007
|
|-
| 236
| AmFELS, Brownsville
| Offshore Defender| Scorpion Offshore
| Jackup
| Super 116
| 350
| 477
| 10 november 2007
| 8768464
|-
| 237
| AmFELS, Brownsville
| Offshore Vigilant| Scorpion Offshore
| Jackup
| Super 116
| 350
| 477
| 10 september 2008
| 8768830
|-
| 238
| AmFELS, Brownsville
| Offshore Intrepid| Scorpion Offshore
| Jackup
| Super 116
| 350
| 477
| 28 januari 2009
| 8768842
|-
| 239
| AmFELS, Brownsville
| Atwood Aurora| Atwood Oceanics
| Jackup
| Super 116E
| 350
| 477
| 22 december 2008
| 8769078
|-
| 240
| Vicksburg
| Rowan Mississippi| Rowan
| Jackup
| Workhorse 240-C
| 375
| 491
| 10 november 2008
| 8768933
|-
| 241
| Vicksburg
| Ralph Coffman| Rowan
| Jackup
| Workhorse 240-C
| 400
| 491
| 15 december 2009
| 8768945
|-
| 242
| Vicksburg
| Joe Douglas| Rowan
| Jackup
| Workhorse 240-C
| 400
| 491
| 19 december 2011
| 9618123
|-
| 244
| Bharati Shipyard, Dabhol
| Somnath| Great Offshore
| Jackup
| Super 116E
| 360
| 477
|
| 8769559
|-
| 245
| Lamprell, Hamriyah
| Offshore Freedom| Scorpion Offshore
| Jackup
| Super 116E
| 360
| 477
| 28 april 2009
| 8770601
|-
| 246
| SHG, Qinhuangdao
| Shengli No. 7| Shengli (CNPC)
| Liftboot
|
| 66
| 180
| 19 december 2012
|
|-
| 247
| AmFELS, Brownsville
| Tuxpan| Perforadora Central
| Jackup
| Super 116E
| 375
| 511
| 5 januari 2010
| 8770132
|-
| 248
| AmFELS, Brownsville
| Rowan EXL-I| Rowan
| Jackup
| Super 116E-XL
| 350
| 477
| 1 april 2010
| 9584451
|-
| 249
| AmFELS, Brownsville
| Rowan EXL-II| Rowan
| Jackup
| Super 116E-XL
| 350
| 477
| 31 augustus 2010
| 8771150
|-
| 252
| AmFELS, Brownsville
| Rowan EXL-III| Rowan
| Jackup
| Super 116E-XL
| 350
| 477
| 20 december 2010
| 8770211
|-
| 253
| AmFELS, Brownsville
| Rowan EXL-IV| Rowan
| Jackup
| Super 116E-XL
| 300
| 410
| 1 september 2011
| 8770223
|-
| 254
| Lamprell, Hamriyah
| Offshore Mischief| Scorpion Offshore
| Jackup
| Super 116E
| 350
| 477
| 28 april 2010
| 8770613
|-
| 255
|PVMS, Vũng Tàu	
| Tam Đảo 03| Vietsovpetro
| Jackup
| Super 116E
| 350
| 477
| 30 maart 2012
| 9634579
|-
| 256
| Lamprell, Hamriyah
| Makasib| NDC
| Jackup
| Super 116E
| 200
| 310
| 12 juli 2012
| 9555046
|-
| 257
| CRP, Maragogipe
| Petrobras LIX| Petrobras
| Jackup
| Super 116E-PB
| 350
| 477
| 12 januari 2013
| 9635705
|-
| 258
| CRP, Maragogipe
| Petrobras LX| Petrobras
| Jackup
| Super 116E-PB
| 350
| 477
| 14 juni 2013
| 9635717
|-
| 259
| Lamprell, Hamriyah
| Muhaiyimat| NDC
| Jackup
| Super 116E
| 200
| 310
| 8 november 2012
| 9602708
|-
| 260
| Lamprell, Hamriyah
| Neptune| Eurasia Drilling
| Jackup
| Super 116E
| 350
| 477
| 5 november 2013
| 8771887
|-
| 261
| Lamprell, Hamriyah
| Greatdrill Chaaya| GreatShip
| Jackup
| Super 116E
| 350
| 477
| 7 januari 2013
| 9640657
|-
| 262
| AmFELS, Brownsville
| Papaloapan| Perforadora Central
| Jackup
| Super 116E
| 375
| 511
| 11 april 2013
| 9621443
|-
| 263
| COSCO, Nantong
| Excellence I| ICBC Leasing
| Jackup
| Workhorse
| 400
| 536
| 24 juli 2014
| 9629500
|-
| 264
| COSCO, Nantong
| KS Orient Star 2| KS Energy
| Jackup
| Workhorse
| 400
| 536
|
| 9629512
|-
| 267
| Lamprell, Hamriyah
| Jindal Star| Jindal Pipes
| Jackup
| Super 116E
| 350
| 477
| 2 november 2013
| 8771899
|-
| 268
| Lamprell, Hamriyah
| Qarnin| NDC
| Jackup
| Super 116E
| 200
| 310
| 17 februari 2014
| 8771904
|-
| 269
| Lamprell, Hamriyah
| Marawwah| NDC
| Jackup
| Super 116E
| 200
| 310
| 19 mei 2014
| 8771916
|-
| 270
| AmFELS, Brownsville
| Coatzacoalcos| Perforadora Central
| Jackup
| Super 116E
| 375
| 511
| 25 november 2014
| 9659294
|-
| 271
| Lamprell, Hamriyah
| Mercury| Eurasia Drilling
| Jackup
| Super 116E
| 350
| 477
| 20 oktober 2014
| 9661974
|-
| 272
| Lamprell, Hamriyah
| Al Shuwehat 1| NDC
| Jackup
| Super 116E
| 200
| 310
| 18 december 2014
| 9661326
|-
| 273
| Lamprell, Hamriyah
| Butinah| NDC
| Jackup
| Super 116E
| 200
| 310
| 10 april 2015
| 9661338
|-
| 275
| Lamprell, Hamriyah
| Greatdrill Chaaru| GreatShip
| Jackup
| Super 116E
| 350
| 477
| 3 maart 2015
| 9709685
|-
| 276
| COSCO, Dalian
| Vivekanand 1| Foresight Drilling
| Jackup
| Super 116E
| 350
| 477
| 24 augustus 2016
| 9693604
|-
| 277
| YZJ, Jiangsu
| Explorer I| Mena
| Jackup
| Super 116E
| 350
| 477
| 
| 9680205
|-
| 278
| Lamprell, Hamriyah
| Jindal Pioneer| Dev Drilling
| Jackup
| Super 116E
| 350
| 477
| 3 februari 2015
| 9686778
|-
| 279
| COSCO, Dalian
| Vivekanand 2| Foresight Drilling
| Jackup
| Super 116E
| 350
| 477
| 
| 9739343
|-
| 280
| COSCO, Dalian
| Dynamic Momentum| Dynamic
| Jackup
| Super 116E
| 350
| 477
|
| 9720134
|-
| 282
| COSCO, Dalian
| Energy Engager| Northern Offshore
| Jackup
| Super 116E
| 350
| 477
|
|
|-
| 283
| COSCO, Dalian
| Energy Encounter| Northern Offshore
| Jackup
| Super 116E
| 350
| 477
|
| 9736028
|-
| 284
| Lamprell, Hamriyah
| Ensco 140| Ensco
| Jackup
| Super 116E-Enh.
| 340
| 444
| 26 augustus 2016
| 9743540
|-
| 285
| Lamprell, Hamriyah
| Ensco 141| Ensco
| Jackup
| Super 116E-Enh
| 340
| 444
| 4 november 2016
| 9743552
|-
| 286
| COSCO, Dalian
| Vivekanand 3| Foresight Drilling
| Jackup
| Super 116E
| 350
| 477
|
| 9776834
|-
| 287
| Lamprell, Hamriyah
| Shelf Drilling Chaophraya| Shelf Drilling
| Jackup
| Super 116E
| 350
| 477
| 29 september 2016
| 9757060
|-
| 288
| Lamprell, Hamriyah
| Shelf Drilling Krathong| Shelf Drilling
| Jackup
| Super 116E
| 350
| 477
| 6 april 2017
| 9757072
|-
| 289
| Lamprell, Hamriyah
| Al Gharbia| NDC
| Jackup
| Super 116E
| 200
| 310
| 22 december 2016
| 9757060
|-
| 290
| Lamprell, Hamriyah
| Al Hudairiyat| NDC
| Jackup
| Super 116E
| 200
| 310
| 16 februari 2017
| 9763461
|-
| 291
| Lamprell, Hamriyah
| Al Lulu| NDC
| Jackup
| Super 116E
| 200
| 310
| 6 april 2017
| 9779874
|}

 Literatuur 
  (2002): Yellow Steel. The Story of the Earthmoving Equipment Industry, University of Illinois Press
  (2001): LeTourneau Earthmovers'', MotorBooks International

Externe link 
 Rig Location Guide

Amerikaans bedrijf
Economie van Californië